Leucodontaceae är en familj av bladmossor som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Leucodontaceae i ordningen Leucodontales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leucodontaceae 70 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leucodontaceae